Stanisław Adam Badeni (1746-1824) – sekretarz królewski
 Stanisław Marcin Badeni (1850-1912) – marszałek krajowy Galicji
 Stanisław Henryk Badeni (1877-1943) – historyk i prawnik